Olsson ist ein schwedischer Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Es ist ein patronymischer Name mit der Bedeutung „Sohn des Ole“.

Varianten 
 Ohlsson, Olson, Olafsson, Olofsson
 dänisch, norwegisch: Olsen, Olssen, Olafsen

Unternehmen 
 M & O Ohlsson, 1805 gegründete Glockengießerei in Ystad
 Olsson (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Fahrzeuge 
 Olsson Bullerbilen, ein frühes schwedisches Auto

Namensträger

A 
 Adolv Olsson (1886–1958), schwedischer Journalist und Politiker

 Arne Olsson (* 1930), schwedischer Geistlicher, Bischof der Missionsprovinz
 Arthur Olsson (1926–2013), schwedischer Skilangläufer

B 
 Berit Olsson (* um 1929), schwedische Badmintonspielerin
 Bernt Olsson (* 1934), schwedischer Politiker
 Bror Olsson (1860–1945), schwedischer Schauspieler

C 
 Carl Waldemar Olsson (1864–1940), schwedischer Maler, siehe Carl Waldemar Olson
 Catharina Olsson (* 1942), schwedische Sängerin
 Christer Olsson (* 1970), schwedischer Eishockeyspieler
 Christian Olsson (John Christian Bert Olsson; * 1980), schwedischer Leichtathlet

D 
 Dagmer Olsson (1908–1980), schwedische Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin
 Dahl Erik Olsson (1806–1861), schwedischer Musiker
 Dan Sten Olsson (* 1947), schwedischer Unternehmer

E 
 Ejnar Olsson (1886–1983), schwedischer Skispringer, Nordischer Kombinierer und Fußballspieler
 Elvy Olsson (* 1923), schwedischer Politiker
 Emma Olsson (* 1997), schwedische Handballspielerin
 Erik J. Olsson (* 1964), schwedischer Philosoph

F 
 Filip Olsson (1904–1977), schwedischer Komponist und Texter
 Fine Olsson, nauruischer Leichtathlet
 Fredrik Olsson (* 1985), schwedischer Fußballspieler

G 
 Gillis Olsson i Kullenbergstorp (1889–1953), schwedischer Politiker
 Glenn Olsson (* 1976), schwedischer Biathlet und Skilangläufer
 Göran Olsson (* 1965), schwedischer Dokumentarfilmer
 Gottfrid Olsson (1890–1979), schwedischer Maler und Grafiker
 Gunilla Olsson (* 1947), schwedische Schauspielerin

H 
 Hagar Olsson (1893–1978), finnlandschwedische Schriftstellerin, Kritikerin und Übersetzerin
 Hampus Olsson (* 1994), schwedischer Handballspieler
 Hans Olsson (* 1984), schwedischer Skirennläufer
 Helena Olsson Smeby (* 1983), schwedisch-norwegische Skispringerin
 Henrik Olsson (* 1994), schwedischer Handballspieler
 Holmfrid Olsson (1943–2009), schwedischer Biathlet

I 
 Ingela Olsson (* 1958), schwedische Schauspielerin
 Ingemar Olsson (* 1947), schwedischer Sänger und Komponist
 Ingrid Olsson (Schauspielerin) (* 1924), schwedische Schauspielerin
 Ingrid Olsson (* 1945); schwedische Dramatikerin, Regisseurin und Theaterleiterin, siehe Ninne Olsson
 Ingrid Olsson (Schriftstellerin) (* 1977), schwedische Schriftstellerin
 Ingvar Olsson (1923–1982), schwedischer Sänger, Handballspieler, Fußballspieler und -trainer

J 

 Jenny Olsson (1979–2012), schwedische Skilangläuferin
 Jens Olsson (* 1964), schwedischer Badmintonspieler
 Jesper Olsson (* 1969), schwedischer Badmintonspieler
 Joakim Olsson Kruse (* 1975), schwedischer Organist und Cembalist

 Jon Olsson (* 1982), schwedischer Trickskifahrer

 Josefin Olsson (* 1987), schwedische Seglerin

K 

 Karl Erik Olsson (* 1938), schwedischer Politiker
 Karolina Olsson (1861–1950), schwedische Schläferin
 Kenny Olsson (1977–2007), schwedischer Speedwayfahrer

 Kenth Olsson (* 1958), schwedischer Historiker
 Klas Gösta Olsson (* 1945), schwedischer Schauspieler
 Kristoffer Olsson (* 1995), schwedischer Fußballspieler

L 

 Lena Olsson (* 1958), schwedische Politikerin
 Lennart Olsson (* 1961), schwedischer Zoologe und Embryologe
 Liselotte Olsson (* 1954), schwedische Politikerin
 Lotta Olsson (* 1973), schwedische Schriftstellerin
 Lotten Olsson (1869–1949), schwedische Schauspielerin

M 

 Markus Olsson (* 1990), schwedischer Handballspieler
 Martin Olsson (* 1988), schwedischer Fußballspieler

 Matts Olsson (* 1988), schwedischer Skirennläufer
 Max Olsson (* 1967), fidschianischer Rugby-Union-Spieler
 Michael Olsson (* 1986), schwedischer Radrennfahrer
 Millan Olsson (1896–1954), schwedische Schauspielerin
 Moa Olsson (* 1997), schwedische Skilangläuferin

N 
 Nigel Olsson (* 1949), englischer Rockmusiker
 Niklas Olsson (* 1968), schwedischer Handballspieler

 Ninne Olsson (geb. Ingrid Olsson; * 1945), schwedische Dramatikerin, Regisseurin und Theaterleiterin

O 

 Olavus Olsson (* 1939), schwedischer Fußballspieler, -trainer und -funktionär

P 
 Patrik Olsson (* 1974), schwedischer Fußballspieler
 Per Olsson (* 1963), schwedischer Fußballspieler und -trainer
 Peter Magnus Olsson i Blädinge (1857–??), schwedischer Politiker
 Petter Olsson (1830–1911), schwedischer Politiker und Diplomat

R 

 Rolf Olsson (1949–2007), schwedischer Politiker

S 
 Salina Olsson (* 1978), schwedische Fußballspielerin
 Sören Olsson (* 1964), schwedischer Schriftsteller
 Solveig Olsson-Hultgren (* 1958), schwedische Schriftstellerin
 Staffan Olsson (* 1964), schwedischer Handballspieler und -trainer
 Stefan Olsson (* 1987), schwedischer Rollstuhltennisspieler
 Stellan Olsson (* 1936), schwedischer Regisseur und Drehbuchautor
 Sten A. Olsson (Sten Allan Olsson; 1916–2013), schwedischer Reeder
 Sven Olsson (1889–1919), schwedischer Fußballspieler
 Sven Olaf Olsson, schwedischer Poolbillardspieler

T 
 Tage William-Olsson (1888–1960), schwedischer Architekt
 Theodor Olsson (1879–1954), schwedischer Schauspieler

 Thorild Olsson (1886–1934), schwedischer Leichtathlet
 Tom Olsson (* 1929), schwedischer Schauspieler und Theaterregisseur
 Tomas Olsson (1976–2006), schwedischer Skibergsteiger
 Tommy Olsson (* 1963), schwedischer Künstler
 Torbjörn Olsson (1916–1998), schwedischer Architekt
 Ty Olsson (* 1974), kanadischer Schauspieler

U 
 Ulf Olsson (* 1939), schwedischer Historiker
 Urban Olsson, schwedischer Vogelkundler

V 
 Vibeke Olsson (* 1958), schwedische Schriftstellerin

W 

Familienname
Schwedischer Personenname
Patronym